Густав Гейнрих Шидлеффель (1798—1859; ) — лютеранский пастор, , ,  и  на эстонском языке.

Биография 

Густав Гейнрих Шидлеффель родился 2 (13) октября 1798 года в волости Йыэляхтме Эстляндской губернии; происходил из балтийских немцев. С 1817 по 1820 год учился в Императорском Дерптском университете на кафедре богословия. 

По окончании университетского курса совершил путешествие по Швеции, состоял несколько лет домашним учителем в Эстляндской и Лифляндской губерниях Российской империи, был с 1826 по 1827 год инспектором дворянского Вышгородского училища (Ritter und Domschule) в Ревеле, и с 1829 года состоял инспектором Зеглехтского евангелическо-лютеранского прихода Эстляндской губернии, а с 1847 года также пробстом Восточно-Гарриенского округа. 

В 1835 году Шидлеффель участвовал в работах по переводу Священного Писания на эстонский язык и много писал на эстонском языке (беллетристика, переводы с немецкого и др.). Внёс существенный вклад в изучение эстонского фольклора и, прежде всего, эстонской мифологии.

Густав Гейнрих Шидлеффель скончался 8 (20) декабря 1859 года в Ревеле.

Примечания

Литература 
 
 R. Paücker. «Esthands Geistlichkeit in geordneter Zeit und Reihenfole zusamengestellt.» (1849).

Ссылки 
 Leben und Werk .
 Werksübersicht (Estnische Nationalbibliothek – elektronischer Katalog ESTER) .
 Album academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat, Dorpat 1889 .

Выпускники богословского факультета Императорского Дерптского университета
Пасторы Российской империи
Эстонские писатели